Boni (vorstendom), een voormalig vorstendom op Zuid-Celebes
Boni (vrijheidsstrijder), een vrijheidsstrijder in Suriname (circa 1730 - 1793)
Boni (Surinaamse taal), een taal gesproken door nakomelingen van deze guerrillaleider
Boni (Keniase taal), een taal gesproken in Kenia
Boni (bos), een bos in Kenia
Boni (Burkina Faso), een plaats in Burkina Faso
Boni (Mali), een plaats in Mali
Boni (supermarkt), een supermarktketen
St. Bonifatiuscollege, een scholengemeenschap in Utrecht
Boni Records, Nederlands platenlabel en muziekdistributeur van 1982 tot 1986

Personen met de achternaam Boni 
Armand Boni (1909-1991), Vlaams schrijver
Carmen Boni (1905), Italiaans actrice 
Chris Boni, Vlaams actrice